Андрине Сетер (; род. 7 сентября 1964, Осло, Норвегия) — норвежская актриса театра и кино. С 1995 по 2006 год работала в Норвежском национальном театре. В кино впервые приняла участие в 1997 году. Муж Сетер, Ларс Лилло-Стенберг, актёр и певец.

Фильмография

Ссылки 
 
 Андрине Сетер на сайте КиноПоиск
 Андрине Сетер на сайте «Nationaltheatret»
 Андрине Сетер на сайте «Filmweb»